Елеонора од Кастиље (1241—28. новембар 1290) била је краљица Енглеске као прва супруга краља Едварда I којем је била и рођака. Била је мајка краља Едварда II те баба Едварда III.

Биографија 
Елеонора је била кћи Фернанда III Кастиљског и Жане од Поатјеа. Названа је по својој баби, Елеонори Енглеској. Била је млађа полусестра Алфонса X Мудрог.

Године 1254. Елеонора се удала за Едварда, који још није постао краљ. Венчали су се у Бургосу. Заједно су крунисани 19. августа 1274. године. Иако им је брак био договорен, био је сретан. Обоје су имали смисао за хумор те су се знали забављати на свој посебан начин. Краљица уопште није била вољена од народа. Сматрали су ју похлепном женом. Надбискуп Џон Пекам упозорио ју је на скандале и трачеве. Године 1290. до Едварда је дошла вест о смрти Маргарете Норвешке. Едвард и Елеонора су кренули у Линколн. Њено се стање погоршавало те су је сместили у кућу Рикарда де Вестона. Едвард је уз њу био све до краја. Премда је жалио за њом, ипак се поновно оженио. Едвард је Елеонорино тело покопао у Вестминстерској опатији те је подигао меморијалне крстове.

Премда је за живота Елеонора сматрана негативном, она од 16. века има позитивну репутацију. Историчар Вилијам Кадмен је написао да је она свом мужу спасила живот. Док је Елеонорин син Хенри умирао, ни Едвард ни Елеонора нису га посетили. Зато се сматра да је Елеонора занемаривала своју децу, што и није било чудно у оно доба.

Породично стабло

Извори 

 

Рођени 1241.
Умрли 1290.
Енглеске краљице
Династија Плантагенет
Личности Осмог крсташког рата